Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (UCK GUMed) – wielospecjalistyczny szpital kliniczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach (UCK SUM) – wielospecjalistyczny szpital kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM) – wielospecjalistyczny szpital kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 Ukraiński Czerwony Krzyż (UCK)
 Ukraiński Komitet Centralny (UCK)
 Armia Wyzwolenia Kosowa (UÇK)